Красна може бити:

 Красна (река), река у Румунији и Мађарској
 Красна (Салаж), насељено мјесто у округу Салаж, Република Румунија
 Красна (Кошице), градско насеље у округу Кошице IV, Кошички крај, Словачка Република
 Красна (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република
 Красна (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република

или
 Красна Лужица, химна Лужичких Срба
 Красна Лука, насељено мјесто у округу Сабинов, Прешовски крај, Словачка Република
 Красна Вес, насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република

Види још 
 Красне
 Красно